Пицхелаури () — фамилия хевсурского происхождения. Известные носители:
 Пицхелаури, Георгий Шалвович (1961) — советский и российский актёр театра и кино.
 Пицхелаури, Константин Николаевич — академик АН Грузии
 Пицхелаури, Лаура Георгиевна (1982) — российская актриса театра и кино.
 Пицхелаури, Шенгели (1946) — советский самбист и дзюдоист.